Пузына — фамилия:

Пузына — русский и польский дворянский род, ветвь Рюриковичей.

Представители рода 
 Афанасий, в миру князь Александр Юрьевич Пузына (? — 1650) — епископ Луцкий и Острожский Киевской митрополии в составе Константинопольского патриархата.
 Пузына, Альбина-Габриэла (1815—1869) — польско-литовская писательница, поэтесса, комедиограф, мемуарист.
 Пузына, Антоний Михаил (? — 1752) — государственный деятель Великого княжества Литовского, хорунжий надворный литовский (1728—1746), каштелян мстиславский (1746—1752).
 Пузына, Иван Владимирович (1888—1961) — деятель Русского зарубежья и греко-католической церкви, историк.
 Пузына, Михаил Андреевич (? — после 1723) — хорунжий надворный литовский (1712—1717), писарь великий литовский (1717—1724), посол Речи Посполитой в России (1712—1720).
 Пузына, Юзеф (1856—1919) — австро-венгерский математик.
 Ян Мауриций Павел Пузына (Козельский) — польский кардинал (1842—1911), участник Конклава 1903 года.

Прочие носители 
 Пузына, Павел Иванович (род. 1976) — белорусский футболист.